Рогачов:

 Рогачов — село на Украине, находится в Барановском районе Житомирской области.
 Рогачов — село, входит в Бронниковский сельский совет Ровненского района Ровненской области Украины.